

Марн — місто, штат Айова
 Марн — переписна місцевість, штат Огайо

Марн () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Де-Севр

Див. також 
 Марна (значення)